Паткарице могу бити:

 Пловуше, ред птица
 Пловке, породица птица

Види још 

 Гушчарице, вишезначна одредница